Zkratka RTG se používá ve více významech:

označení pro rentgenové záření, případně jako náhrada adjektiva rentgenový;
označení pro radioizotopový termoelektrický generátor.